Куэто () — испанская фамилия.

 Известные носители 
 Куэто Чаваррия, Луис Фернандо (род. 1964) — перуанский писатель, поэт, публицист.
 Куэто, Сесар (род. 1952) — перуанский футболист, полузащитник. 
Куэто, Хонни (род. 1972) — боливийский шахматист.
 Колле Куэто, Хорхе (1930—2007) — боливийский политик-коммунист, деятель рабочего движения.